Ženská dvouhra Ladies Open Lugano 2018 probíhala v první polovině dubna 2018. Do singlové soutěže luganského tenisového turnaje nastoupilo třicet dva hráček. Obhájkyní titulu z Bielu byla česká 18letá tenistka Markéta Vondroušová, která ve druhé sadě úvodního kola proti Kazašce Julii Putincevové odvrátila tři mečboly a podruhé v sezóně ji vyřadila. Vondroušová pak ve druhém kole podlehla Elise Mertensové.

Pro déšť a časový skluz v úvodu turnaje byly některé zápasy prvního kola odehrány v hale osm kilometrů vzdálené Cureglie.

Vítězkou se stala druhá nasazená a 22letá Belgičanka Elise Mertensová, jež ve finále zdolala běloruskou 19letou teenagerku Arynu Sabalenkovou, figurující na 61. příčce klasifikace, po dvousetovém průběhu 7–5 a 6–2. Jednalo se o první vzájemný zápas. V probíhající sezóně si po triumfu na Hobart International připsala druhé turnajové vítězství, které představovalo třetí singlový titul na okruhu WTA Tour a první antukový. Na turnaji získala „double“, když s krajankou Flipkensovou ovládly i čtyřhru. Bodový zisk posunul světovou dvacítku Mertensovou na nové kariérní maximum, když po turnaji figurovala na 17. místě žebříčku WTA.

Nasazení hráček 
Čtyři nejvýše nasazené hráčky obdržely volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Ladies Open Lugano
Tenis ve Švýcarsku v roce 2018
WTA Tour 2018